Westland Wyvern – brytyjski samolot myśliwsko-szturmowy opracowany w latach 40. XX wieku
 Vauxhall Wyvern – samochód osobowy produkowany przez przedsiębiorstwo Vauxhall w latach 50. XX wieku

Zobacz też 
 wiwern